RHL může být:

 Red Hat Linux, zkracováno RHL – linuxová distribuce
 Rembrandt, který některé své obrazy podepisoval zkratkou RHL

Zkratky